

В 2009 году сборная России принимала участие в отборочном турнире чемпионата мира.

Отборочная стадия XIX чемпионата мира. Матч группы 4 зоны УЕФА

Таблица после тура

Отборочная стадия XIX чемпионата мира. Матч группы 4 зоны УЕФА

Таблица после тура

Отборочная стадия XIX чемпионата мира. Матч группы 4 зоны УЕФА

Таблица после тура

Товарищеский матч

Отборочная стадия XIX чемпионата мира. Матч группы 4 зоны УЕФА

Таблица после тура

Отборочная стадия XIX чемпионата мира. Матч группы 4 зоны УЕФА

Таблица после тура

Отборочная стадия XIX чемпионата мира. Матч группы 4 зоны УЕФА

Таблица после тура

Отборочная стадия XIX чемпионата мира. Матч группы 4 зоны УЕФА

Итоговая таблица

Отборочная стадия XIX чемпионата мира. Первый стыковой матч зоны УЕФА

Отборочная стадия XIX чемпионата мира. Ответный стыковой матч зоны УЕФА

Ссылки 
 Сборная России' 2009 на сайте rusteam.permian.ru
 Все сборные России по футболу в 2009 году на сайте russia-matches.ucoz.ru

2009 год в футболе
2009